PHP Data Objects (PDO ) — расширение для PHP, предоставляющее разработчику универсальный интерфейс для доступа к различным базам данных.

PDO предлагает единые методы для работы с различными базами данных, хотя текст запросов может немного отличаться. Так как многие СУБД реализуют свой диалект SQL, который в той или иной мере поддерживает стандарты ANSI и ISO, то при использовании простых запросов можно добиться совместимости между различными языками. На практике это означает, что можно достаточно легко перейти на другую СУБД, при этом не меняя или частично изменяя код программы.

Скорость работы и масштабируемость 
PDO не использует абстрактные слои для подключения к БД, наподобие ODBC, а использует для разных БД их «родные» драйверы, что позволяет добиться высокой производительности. В настоящее время для PDO существуют драйверы практически ко всем общеизвестным СУБД и интерфейсам. Также PDO позволяет работать одновременно с несколькими базами данных.

Защита 
Из методов борьбы с sql-инъекциями появилось prepared.
Prepared statement — это заранее скомпилированное SQL-выражение, которое может быть многократно выполнено путём отправки серверу лишь различных наборов данных. Дополнительным преимуществом является невозможность провести SQL-инъекцию через данные, используемые в placeholder’ах.

См. также 
 PHP
 ADOdb

Ссылки 
 Описание PDO на официальном сайте PHP
 Страница расширения PDO в PECL

Интерфейсы доступа к данным
Библиотеки PHP